Horigome ist der Familienname folgender Personen:

 Mitsuo Horigome (* 1974), japanischer Skilangläufer
 Yūki Horigome (* 1992), japanischer Fußballspieler

 Yuzuko Horigome (* 1957), japanische Geigerin, Preisträgerin 1980 des Concours Reine Elisabeth